Ле-Водрёй () — коммуна на севере Франции, регион Нормандия, департамент Эр, округ Лез-Андели, кантон Валь-де-Рёй. Расположена в 7 км к северу от Лувье и в 28 км к юго-востоку от Руана, в 2 км от автомагистрали А13 "Нормандия", на левом берегу реки Эр.

Население (2018) — 3 701 человек.

История 
В 1066 году лучники из Водрёя входили в состав армии Вильгельма Завоевателя во время его похода на Англию. После завоевания Нормандии в 1204 году Водрёй вошел в состав земель королевского домена, здесь останавливались французские короли Людовик IX Святой, Филипп IV Красивый и Иоанн II. В 1657 году Клод Жирарден, друг министра Фуке, построил здесь красивый замок с парком. Замок был разрушен в 1822 году.

Коммуна образована в 1969 году путем объединения бывших коммун Нотр-Дам-дю-Водрёй и Сен-Сир-дю-Водрёй. В 1972 году значительная часть территории коммуны была отделена, и на ней впоследствии был построен город Валь-де-Рёй.

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,1 %
 промышленность — 55,6 %
 строительство — 3,3 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 26,9 %
 государственные и муниципальные службы — 14,1 %

Уровень безработицы (2017) — 10,5 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Эр — 13,4 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 24 090 (Франция в целом — 21 730, департамент Эр — 21 700).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Ле-Водрёй с 1997 года занимает член партии Союз демократов и независимых Бернар Леруа (Bernard Leroy). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им правый список был единственным.

Города-побратимы 
  Комбертон, Англия

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года